The Go-Getter est un film américain réalisé par Edward H. Griffith en 1923.
 The Go-Getter est un film américain réalisé par Busby Berkeley en 1937.
 The Go-Getter est un film américain réalisé par Leslie Goodwins et Leigh Jason en 1956.
 The Go-Getter est un film américain réalisé par Martin Hynes en 2007.